Ripley County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Ripley County (Indiana)
 Ripley County (Missouri)